Pixel – elemento puntiforme che compone la rappresentazione di un'immagine raster digitale
 Pixel – fumetto on-line di Chris Dlugosz
 Pixel – gioco da tavolo
 Pixel (Daisuke Amaya) – autore di videogiochi giapponese
 Chromebook Pixel – modello di laptop della Google
 Google Pixel – famiglia di smartphone della Google
 Pixel (prima generazione)

Pagine correlate 
 Pixels